L'abréviation PIMS peut faire référence à :

 Pipeline Integrity Management System : système de gestion de l'intégrité des canalisations.
 Paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS / PIMS-TS), le syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant, associé à une infection par le coronavirus SARS-CoV-2 et à certains cas de Covid long pédiatrique.

voir aussi 
 Pim's est une marque de biscuits de LU.
 Pimm's est une marque d'alcool.